Tanga se poate referi la:

 Tanga, Tanzania
 Regiunea Tanga
 Chiloți tanga
 1595 Tanga este un asteroid din centura principală, descoperit pe 19 iunie 1930